Милнер — английская фамилия, означает «мельник». Известные носители:
 Милнер, Альфред (1854—1925) — британский государственный деятель и колониальный администратор.
 Милнер, Бренда (род. 1918) — канадский учёный. 
 Милнер, Джеймс (род. 1986) — английский футболист, полузащитник «Ливерпуля» и сборной Англии.
 Милнер, Мартин (1931—2015) — американский киноактёр.
 Милнер, Питер (1919—2018) — канадский нейробиолог и психофизиолог.
 Милнер, Робин (1934—2010) — английский учёный.
 Милнер, Шарин (род. 1980) — австралийская баскетболистка.

См. также 
 Мильнер